Niederberger est un nom propre germanique (gentilé) qui signifie « habitant d’un lieu appelé Niederberg ». Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Andreas Niederberger (1963-), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Christine Niederberger Betton (1933-2001), archéologue française ;
 Paul Niederberger (1948-), homme politique suisse ;
 Pierre Niederberger (1928-1999), médecin et homme politique français.

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme alsacien